Tetanurae ou tetanuranos é um clado de dinossauros terópodes bípedes. O grupo inclui alguns dos carnívoros bípedes mais conhecidos, como o tiranossauro ou o Velociraptor, e as aves. Os tetanúreos caracterizam-se por ter três ou menos dedos nas patas, uma abertura no crânio situada atrás das narinas e cauda semirrígida.

O grupo foi nomeado por Jacques Gauthier em 1986 e originalmente tinha dois subgrupos principais: Carnosauria e Coelurosauria, o clado contendo pássaros e dinossauros relacionados, como compsognatídeos, tiranossaurídeos, ornitomimosauros e maniraptoranos. O Carnosauria original era um grupo polifilético incluindo qualquer grande terópode carnívoro.. Muitos dos carnossauros de Gauthier, como os tiranossaurídeos, foram reclassificados como celurossauros ou tetanuranos primitivos. Carnosauria foi reclassificado como um grupo contendo alossaurídeos que se separaram dos Coelurosauria no nó Neotetanurae / Avetheropoda. Acredita-se que membros de Spinosauroidea representem tetanuranos basais.

Taxonomia 
Tetanurae foi reconhecido e nomeado por Gauthier em 1986. O primeiro tetanurano não aviano descoberto é o Megalosaurus. Por um século após a descrição do Megalosaurus, a maioria dos grandes dinossauros carnívoros foram colocados em série na família Megalosauridae dentro da ordem Theropoda. Em 1914, Friedrich von Huene separou formas pequenas e levemente construídas na infraordem Coelurosauria e táxons maiores na infraordem Pachypodosauria. Mais tarde, ele transferiu táxons carnívoros grandes para a nova ordem Carnosauria, que passou a incluir todos os carnívoros de grande porte conhecidos, exceto Ceratosaurus. O arranjo baseado em tamanho persistiu até Gauthier, que redefiniu Carnosauria e Coelurosauria com base em novas análises cladísticas, mas manteve os termos. Gauthier definiu Coelurosauria como um táxon compreendendo pássaros e terópodes mais perto de pássaros do que de Carnosauria, e listou dentro de Carnosauria vários táxons de terópodes de grande corpo, mas não definiu formalmente o grupo. Muitos desses carnossauros originais foram reclassificados como coelurossauros ou tetanuros primitivos, e Carnosauria agora foi definido como Allosaurus e todos os membros de Avetheropoda mais próximos de Allosaurus do que de pássaros.

Os estudos iniciais de cladística apoiaram o arranjo de megalossauros primitivos como grupos externos em série a um clado de alossaurídeos, seguido pelos celurossauros. Estudos subsequentes descobriram que muitos desses tetanuranos basais formaram um clado verdadeiro, denominado Megalosauroidea ou, alternativamente, Spinosauroidea.

Filogenia atual
A filogenia atual concorda com um Tetanurae monofilético que inclui uma série de taxóns basais geralmente de grande porte fora de um Coelurosauria monofilético. Coelophysidae são basais para Tetanurae, com Ceratosauria formando uma taxón irmão que divergiu durante o final do Triássico.

Após seu aparecimento inicial, os tetanuros se irradiaram em dois clados principais, Spinosauroidea ou Megalosauroidea e Avetheropoda ou Neotetanurae. Acredita-se que Spinosauroidea represente os tetanuros basais. Nos ramos Neotetanurae / Avetheropoda, os alossaurídeos se separaram dos Coelurosauria. Tyrannosauridae foi colocado dentro de Coelurosauria. Os alossaurídeos e seus parentes mais próximos formam um Carnosauria reconstituído. O debate persiste sobre se os alossaurídeos formam um clado com espinossauroides / megalosauroides e se Allosauroidea pertence a Avetheropoda com Coelurosauria ou forma um táxon irmão de Megalosauroidea, e se Megalosauroidea forma um clado válido.

O cladograma apresentado a seguir segue uma análise filogenética publicada por Zanno e Makovicky em 2013.

Em 2019, Rauhut e Pol descreveram o Asfaltovenator vialidadi, um alosauroide basal que exibe um mosaico de características primitivas e derivadas vistas dentro de Tetanurae. Sua análise filogenética descobriu que os Megalosauroidea tradicionais representam um grau basal de carnossauros, parafiléticos em relação a Allosauroidea.

Ver também 

 Taxonomia dos dinossauros

Tetanurae
Dinossauros